

Cinéma 
 Le Pirate (Buried Treasure), film américain de George D. Baker sorti en 1921 ;
 Le Pirate (The Pirate), film américain de Vincente Minnelli sorti en 1948 ;
 Le Pirate (大海盜, Da hai dao), film hongkongais de Chang Cheh, Pao Hsueh-li et Wu Ma sorti en 1973.

Autres 
 Le Pirate est un roman de Walter Scott, paru en 1821 ;
 Le Pirate, revue périodique française éditée à Paris en 1829.

Voir aussi 
 La Pirate, film français de Jacques Doillon sorti en 1963.